Francja:
 Sonnaz – gmina

Szwajcaria:
 Sonnaz – rzeka, dopływ Sarine
 La Sonnaz – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine